Бек може да се отнася за някое от следните понятия.

Разни 
 бек (back) – защитник във футбола
 бек / бег – друг изговор на тюркската титла бей
 „Бек“ – театър в Лондон, основан през 1977 г.
 „Бекс“ (Beck's) – марка германска бира

Имена 
 Фамилни имена
 Бек / Бак (от Back) – форма на изписване на англоезично име
 Бек (от Beck) – предимно на английски и немски
 Бек (от Bec / Becque) – на френски
 Други имена
 Бек / Бак – главен придворен скулптор в Древен Египет (XIV век пр.н.е.)
 Бек – сценично име на американския музикант Beck David Hansen/Campbell (р. 1970)

Топоними 
 Бек (Back) – ударен кратер на Луната
 Бек (Beek / Baek) – община в Нидерландия, провинция Лимбург
 Бек (Beek / Baek) – град в Нидерландия, провинция Лимбург
 Бек (Bäk) – село в Германия, провинция Шлезвиг-Холщайн
 Бек (Haus Beck) – квартал (бивше имение) в Льоне, Германия